Бика — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бика, Альберто (1958—2021) — уругвайский футболист, полузащитник.
 Бика, Иоан Думитру (в монашестве Авундий; род. 1977) — епископ и генеральный секретарь неканонического Миланского синода, архиепископ Леккский и Коминский.
 Бика, Сакио (род. 1979) — австралийский боксёр-профессионал, камерунского происхождения выступающий в полутяжёлой весовой категории.